Iso Madesjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Madesjärvi (sjö, lat 62,28, long 23,00), 
 Iso Madesjärvi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar